Waldemar I Wielki – król Danii 1146-1182
 Waldemar I Birgersson – król Szwecji 1250-1285